Reinartz ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Katharina Reinartz (1915–1995), deutsche Politikerin (SPD)
 Antoine Reinartz (* 1985), französischer Filmschauspieler
 Anton Reinartz (1926–2002), deutscher Ruderer
 Bertold Mathias Reinartz (* 1946), deutscher Jurist und Politiker (CDU)
 Dirk Reinartz (1947–2004), deutscher Fotograf
 Franz Anton Reinartz (1813–1887), deutscher Arzt, Mitglied der Vorparlaments
 Hanns Reinartz (1911–1988), deutscher Dirigent und Hochschullehrer
 Jean Reinartz (1889–1957), deutscher Chorleiter und Komponist

 Nikola Reinartz (1874–1954), katholischer Geistlicher und Heimatforscher
 Philipp Reinartz (* 1985), deutscher Schriftsteller
 Stefan Reinartz (* 1989), deutscher Fußballspieler
 Stefan Reinartz (Ruderer) (1925–2007), deutscher Ruderer
 Werner Reinartz (* 1963), deutscher Wirtschaftswissenschaftler

Siehe auch:
 Reinarz